Capitan Zero è la terza tournée di Renato Zero legata all'album Identikit (le precedenti, in ordine cronologico, sono: Identikit Tour e Caravan Zero), iniziata il 19 luglio del 1985 e conclusa il 7 settembre dello stesso anno svoltasi in teatri, campi sportivi e discoteche.

L'orchestra fu diretta da due maestri: il maestro Piero Pintucci e il maestro Mario Vicari.

Alla fine della tournée, Renato avrà 'incontrato' più di 50.000 fan.

Le date 
Santa Margherita Ligure - 19/07/1985
Viareggio - 21/07/1985
Lido di Camaiore - 26/07/1985
Mentana - 27/07/1985
Cagliari - 02/08/1985
Cuglieri - 03/08/1985
Assemini - 04/08/1985
Castiglioncello - 06/08/1985
Loano - 08/08/1985
Viareggio - 09/08/1985
Trani - 11/08/1985
Locorotondo - 13/08/1985
Corigliano Calabro - 14/08/1985
Agropoli - 16/08/1985
Anzio - 19/08/1985
Viterbo - 31/08/1985
Novara - 02/09/1985
Genova - 03/09/1985
La Spezia - 05/09/1985
Senago - 07/09/1985

La scaletta 
Vivo
Corsari (mai incisa)
La Favola Mia
Sogni Di Latta
Spiagge
Inventi
Morire Qui
Che Bella Libertà
Resisti
La Rete D'Oro
Per Non Essere Così
Sterili
Adesso O Mai più (mai incisa)
All'Arrembaggio (mai incisa)
Il Cielo
Amico
La gente come noi

Tour musicali del 1985
Tour di Renato Zero